Andrea Carnevale (1961-), footballeur italien ;
 Fra Carnevale (?-1484), peintre et architecte italien.